Greenfeld puede referirse a:
 Josh Greenfeld (* 1928), un autor y guionista judío-estadounidense.
 Karl Taro Greenfeld (* 1964 ), un periodista y autor.